Будзишевице () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Томашувский повят, Лодзинское воеводство. Население — 2236 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Будзишевице
 Межно
 Новы-Ренкавец
 Ренкавец
 Теодорув
 Венгжиновице
 Венгжиновице-Моджеве
 Залесе

Прочие поселения 
 Адамув
 Агнополь
 Антолин
 Хеленув
 Непомуценув
 Нове-Межно
 Новы-Юзефув
 Стары-Юзефув
 Валентынув

Соседние гмины 
 Гмина Колюшки
 Гмина Любохня
 Гмина Уязд
 Гмина Желехлинек

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Лодзинского воеводства